Huta Dolna – kolonia w województwie mazowieckim
 Huta Dolna – wieś w województwie pomorskim